Jotham est un prénom masculin hébreu (Yotam).

Dans la Bible, au moins deux personnes portent ce nom : 
 Jotham, fils de Gédéon, dans le Livre des Juges.
 Jotham, appelé aussi Joatham, roi de Juda, fils et successeur d'Ozias.

Deux personnes contemporaines ont porté ou portent ce prénom :
 sous sa forme américaine : Jotham Johnson (1905-1967), archéologue américain
 sous sa forme hébraïque : Yotam Halperin (né en 1984), basketteur israélien